

Patronyme 
 Dorrit Weixler (1892-1916), actrice allemande
 Grete Weixler (1900-?), actrice allemande
 Jess Weixler (1981- ), actrice américaine